Il singolare del torneo di tennis Siemens Open 1996, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Dennis van Scheppingen che ha battuto in finale Dominik Hrbatý 4-6, 6-3, 6-2.

Teste di serie 

 Mariano Zabaleta (primo turno)
 Ignacio Truyol (quarti di finale)
 Dominik Hrbatý (finale)
 Marco Meneschincheri (secondo turno)

 David Škoch (quarti di finale)
 Frédéric Vitoux (secondo turno)
 Dennis van Scheppingen (Campione)
 Orlin Stanojčev (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Siemens Open 1996